La panse, l'abdomen dans le langage populaire.
 par extension de sens (terminologie anthopomorphique), partie principale d'un récipient.
 La panse, un élément anatomique du système digestif des ruminants.
 La panse, une partie d'une lettre en typographie.
 La panse désigne également le corps des vases en terre cuite. Il s'agit de toute la partie comprise entre le col ou l'embouchure et le fond.
 Bénédicte Le Panse, est une powerlifteuse (Force athlétique) française.